Mír může mít více významů:

 Mír – stav bez konfliktů provázených hromadným násilím

 V dopravě
 Mír (loď, 1952) – české plavidlo provozované v letech 1952–1992 na Brněnské přehradě
 Mír (loď, 1957) – české plavidlo provozované na Slapské přehradě
 Mír (námořní loď) – československé plavidlo provozované v letech 1958–1966

 V kultuře
 Kino Mír (Brno) – bývalé kino v Brně
 Kino Mír (Krnov) – kino s 70mm projekcí v Krnově

 V průmyslu
 Důl Mír (rozcestník) – jméno několika různých dolů